Goldwyn Pictures – amerykańska wytwórnia filmowa działająca w latach 1916-1924
 Metro-Goldwyn-Mayer – amerykańska wytwórnia filmowa działająca od 1924
 Samuel Goldwyn Theater – kino w Beverly Hills

Osoby noszące nazwisko Goldwyn 
 Samuel Goldwyn (1879-1974) – amerykański producent filmowy, współzałożyciel wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer 
 Samuel Goldwyn (1926-2015) – amerykański producent filmowy
 John Goldwyn (ur. 1958) – amerykański producent filmowy
 Tony Goldwyn (ur. 1960) – amerykański aktor filmowy